Hvítá peut désigner :
 le Hvítá, une rivière d'Islande située dans le Suðurland ;
 le Hvítá, une rivière d'Islande située dans le Vesturland.